Guarnición hace referencia a varios artículos:

Arte
 Guarnición (decoración), adorno en ropas, vestidos y colgaduras; o engaste de metal para piedras preciosas.

Defensa 
 Guarnición (milicia), en términos militares, conjunto de tropa que guarda una fortaleza.
 Guarnición (arma), elemento de protección en la empuñadura de espadas y otras armas blancas.

Deporte
 Guarnición (equitación), correajes que se ponen a las caballerías para tirar de los carruajes.

Gastronomía
 Guarnición (comida), alimentos que acompañan a una comida principal.